ESTA est un sigle pouvant faire référence à :
 École supérieure de technologie d'Agadir, au Maroc ;
 École supérieure des techniques aérospatiales, une ancienne école d'ingénieurs française, fermée en 1998 ;
 École supérieure des technologies et des affaires, dépendant de la Chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort et associée au groupe Universités de technologie ;
 Electronic System for Travel Authorization, en français Système électronique d’autorisation de voyage (SEAV), procédure de dérogation à un visa pour un voyage aux États-Unis de moins de 90 jours.